Die Comarca Alt Penedès liegt in der Provinz Barcelona der Autonomen Gemeinschaft von Katalonien (Spanien). Alt Penedès entstand 1936, als die historische Region Penedès aufgeteilt wurde. Der Gemeindeverband hat eine Fläche von  km² und  Einwohner ().

Lage 
Der Gemeindeverband liegt in der Mitte des südlichen Teils von Katalonien, er grenzt im Norden an die Comarca Anoia, im Osten an Baix Llobregat, im Süden an Garraf und im Osten an Baix Penedès und Alt Camp. Zusammen mit den Comarcas Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental und Vallès Oriental bildet die Region das Territorium Àmbit Metropolità de Barcelona.

Alt Penedès liegt in einer Senke vor der Küste des Mittelmeers, der Ebene des Penedès, die von den Flüssen Anoia und Foix durchflossen werden. Im Süden wird der Gemeindeverband durch die niederen Berge des Garraf (Naturpark) begrenzt. Im Norden liegen die Höhenzüge des Vorküstengebirge.

Wirtschaft 
Die fruchtbare Ebene des Penedès ist ein bedeutendes Weinanbaugebiet. In den Cavas von Sant Sadurní d’Anoia werden über 90 % des Sektes von Spanien produziert.

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Wappen in der Comarca Alt Penedès
 Liste der Comarques Kataloniens

Weblinks 

 Website der Comarca (katalanisch)
 Gemeindeverband (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch, italienisch)
 Turisme (katalanisch, spanisch, englisch, französisch)
 gencat-Turisme (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch)

Comarca in Katalonien
Provinz Barcelona